Тяжёлые крейсера типа «Орегон-Сити» — тип тяжёлых крейсеров флота США времён Второй мировой войны. Всего было заказано 8 единиц, до конца войны успели заложить 6, в итоге построено 4 единицы: «Орегон-Сити» (CA-122 Oregon City), «Олбани» (CA-123 Albany), «Рочестер» (CA-124 Rochester), «Норхэмптон» (CA-125 Northampton).

Представляли собой усовершенствованный вариант крейсеров типа «Балтимор».

История создания 
Эти корабли были модификацией типа «Балтимор». «Орегон Сити» внешне отличался от предшественников одной широкой трубой вместо двух. Внутренние изменения сводились к минимуму. Более просторный корпус и изначальная ориентация на усиленное зенитное вооружение способствовали дальнейшим улучшениям и модернизациям. В то время как представители довоенных типов к концу войны всё глубже и глубже оседали в воду, потяжелев на несколько сотен (где-то даже и тысяч) тонн, последняя серия даже имела недогрузку. Предпринятые изменения касались уменьшения верхнего веса и улучшения разделения на отсеки. Имели внутреннюю компоновку аналогичную лёгким крейсерам «Фарго».

Конструкция

Служба 

«Орегон-Сити» — заложен 8 апреля 1944 г., спущен 9 июня 1945 г., вошёл в строй 16 февраля 1946 г.

Крейсер не участвовал в боевых действиях. Некоторое время был флагманом 3 флота, но уже 15 декабря 1947 года его вывели в резерв. Там он пребывал последующие 23 года. 1 ноября 1970 года крейсер исключили из списков флота и продали на слом.

«Олбани» — заложен 6 марта 1944 г., спущен 30 июня 1945 г., вошёл в строй 11 июня 1946 г.

Крейсер не успел на Вторую мировую войну. В 1958 году был поставлен на переоборудование и 3 ноября 1962 года вновь вступил в строй как ракетный крейсер CG-10. Вся артиллерия была снята и заменена на спаренные ПУ ЗРК «Талос» и «Терьер» (по две). Вооружение дополняли ПУ ASROC и две универсальных одноорудийных установки Мк-30 калибра 76 мм. Был исключён из списков флота 29 августа 1980 года и продан на слом.

«Рочестер» — заложен 29 мая 1944 г., спущен 28 августа 1945 г., вошёл в строй 20 декабря 1946 г.

Крейсер участвовал в Корейской войне в качестве корабля артиллерийской поддержки. 15 ноября 1961 года был выведен в резерв, исключён из списков флота 1 октября 1973 года и продан на слом.

«Норхэмптон» — заложен 31 августа 1944 г., спущен 27 января 1951 г., вошёл в строй 7 марта 1953 г.

Сразу после окончания войны работы на крейсере были приостановлены. В дальнейшем был достроен как корабль управления CLC-1. Исключён из списков флота в феврале 1970 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
[www.wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/USA_WW2/14.htm Тяжёлые крейсера типа Oregon City]

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 Патянин С. В. Дашьян А. В. и др. Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007.
 Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1945.- Annapolis, Maryland, U.S.A. : Naval Institute Press, 1996.
 M. J. Whitley. Cruisers of World War Two. An international encyclopedia. — London, Arms & Armour, 1995.

Недостроенные военные корабли и суда США
Тяжёлые крейсера типа «Орегон»